«Случайные пассажиры» — советский фильм 1978 года режиссёра Михаила Ордовского по повести Юрия Сбитнева «Жизнь как жизнь».

Сюжет 
Шофёр Иван Жаплов — человек грубый и жёсткий, замкнутый, лишенный эмоций, прижимистый, не чурающийся и «левых» заработков. Однажды в утреннем тумане он на своём ЗИЛ-130 чуть не налетает на застрявшую «полуторку» и обнаруживает в её кузове юную воспитательницу детского дома с девятью продрогшими за ночь сиротами. Этот случай раскрывает в его характере совсем иные черты: сострадание и готовность помочь обездоленным детям… Он, несмотря на то, что его дома ждёт жена, мимо проходит хороший «левый» заработок, берётся доставить детей в пункт назначения…

В ролях 
 Владимир Гостюхин — Иван Жаплов, шофер ЗИЛа
 Лариса Гребенщикова — «Капа», Капитолина Ивановна, воспитательница детдома
 Зинаида Шарко — Камелия Николаевна
 Николай Гринько — Елизарыч
 Наташа Леонтьева — Наташа Леонова
 Нина Вахитова — Нина
 Таня Волхонская — Таня
 Веда Ткаченко — Веда
 Марина Алексеева — Марина
 Игорь Пчелин — Игорь
 Алёша Стёпин — Алёша
 Слава Яковлев — Слава
 Александр Харашкевич — Саня Третьяков
 Олег Анофриев — инспектор ГАИ, старший сержант милиции
 Екатерина Мелентьева — жена Елизарыча
 Александр Соколов — доктор
 Любовь Тищенко — Настюха
 Леонид Харитонов— попутчик с комбикормом

Критика 
Фильм имел средний успех в прокате — в пределах 10 млн зрителей. Киновед Сергей Кудрявцев дал фильму 7,5 баллов из возможных 10, высоко оценена игра актёра Владимира Гостюхина:
Вот на этой картине, а вовсе не на «Восхождении» я впервые влюбился в Гостюхина («Охота на лис», тоже потрясшая меня, вышла чуть позже). Эта история о том, как вполне себе деловой, самый обыкновенный шоферюга натыкается на нескольких «выбракованных» детей из расформированного детдома, и, столкнувшись с этим сгустком человеческого горя и сиротства, понимает, что ему никогда не быть прежним.

Примечания

Литература 
 Случайные пассажиры // Советские художественные фильмы: 1978—1979 / Мария Павлова. — М.: Нива России, 1998. — стр. 129
 Случайные пассажиры // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — стр. 412

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы студии «Ленфильм»